Nils Hertzberg henviser til blandt andre:

 Nils Hertzberg (provst) (1759–1841) – norsk præst
 Nils Hertzberg (statsråd) (1827–1911) – norsk statsråd